Far til fire kan henvise til flere artikler:

 Far til fire - fænomen i dansk familieunderholdning - bl.a. som tegneserie, filmserie, en række bøger og en teaterforestilling
 Far til fire (film) - fra 1953

Se også 
 Far til fire i sneen
 Far til fire på landet
 Far til fire i byen
 Far til fire og onkel Sofus
 Far til fire og ulveungerne
 Far til fire på Bornholm
 Far til fire med fuld musik
 Far til fire i højt humør
 Far til fire - gi'r aldrig op!
 Far til fire - i stor stil
 Far til fire - på hjemmebane
 Far til fire - på japansk
 Far til fire - tilbage til naturen
 Far til fire - til søs
 Far til fire - Onkel Sofus vender tilbage
 Far til fires vilde ferie
 Far til fire - på toppen
 Far til fire i solen
 Far til fire og vikingerne
 FAR til FIRE - Til Julebal I Nisseland